Anaspio boreus är en ringmaskart som beskrevs av Chamberlin 1920. Anaspio boreus ingår i släktet Anaspio och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
boreus